Ernő Emil Moravcsik (1858–1924) – węgierski lekarz psychiatra
 Gyula Moravcsik (1892–1972) – węgierski historyk bizantynolog i mediewista